Сан Рафаел има више значења:

 Сан Рафаел
 Сан Рафаел (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Рафаел (Хесус Марија, Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Рафаел, Ранчо (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Рафаел (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Рафаел (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Рафаел (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Рафаел (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Рафаел (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Рафаел (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Рафаел (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Рафаел (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Рафаел (Еселчакан), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Рафаел (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Рафаел (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Рафаел (Куатро Сијенегас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Рафаел (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Рафаел (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Рафаел (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Рафаел (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Рафаел (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Сан Рафаел (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рафаел (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рафаел (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рафаел (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рафаел (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рафаел (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рафаел (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рафаел (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рафаел (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рафаел (Веветан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рафаел (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рафаел (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рафаел (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рафаел (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рафаел (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рафаел (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рафаел (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рафаел (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рафаел (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рафаел (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рафаел (Лас Росас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рафаел (Сабаниља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рафаел (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рафаел (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рафаел (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рафаел (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рафаел (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рафаел (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рафаел (Унион Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рафаел (Венустијано Каранза, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рафаел (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рафаел (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рафаел (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Рафаел (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Рафаел (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Рафаел (Коронадо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Рафаел (Ла Круз), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Рафаел, Ранчо Чакон (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Рафаел (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Рафаел (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Рафаел (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Рафаел (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Рафаел (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Рафаел (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Рафаел (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Рафаел (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Рафаел, Лас Косинас (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Рафаел (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Рафаел (Пуебло Нуево, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Рафаел (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Рафаел (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Рафаел (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Рафаел (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Рафаел (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Рафаел (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Рафаел (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Рафаел (Доктор Мора), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Рафаел (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Рафаел, Ла Панда (Харал дел Прогресо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Рафаел (Пуебло Нуево, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Рафаел (Пурисима дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Рафаел (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Рафаел (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Рафаел (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Рафаел (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Рафаел, Сан Рафаел де Лопез (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Рафаел (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Рафаел (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Рафаел (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Рафаел (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Рафаел (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Рафаел (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Рафаел (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Рафаел (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рафаел (Атенго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рафаел (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рафаел (Атојак), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рафаел (Запотлан ел Гранде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рафаел (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рафаел, Ла Ресолана (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рафаел, Асијенда де Сан Рафаел (Езатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рафаел (Ел Груљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рафаел (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рафаел (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рафаел (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рафаел (Хесус Марија, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рафаел (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рафаел (Ла Манзаниља де ла Паз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рафаел (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рафаел (Сан Хулијан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рафаел (Сан Мартин де Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рафаел (Теколотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рафаел (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рафаел (Тонаја), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рафаел (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рафаел (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рафаел (Запотилтик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рафаел, Ел Реалито (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рафаел, Ла Уизачера (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Рафаел, Балнеарио лас Каскадас (Чапа де Мота), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Рафаел (Тлалманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Рафаел (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Рафаел (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Рафаел (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Рафаел (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Рафаел (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Рафаел (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Рафаел (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Рафаел, Ранчо Вијехо (Морелос), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Рафаел (Лос Рејес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Рафаел (Сенгио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Рафаел (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Рафаел (Зинзунзан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Рафаел, Тепетлиспа (Уизилак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Сан Рафаел (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Рафаел, Сан Рафаел Алто (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Рафаел (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Рафаел (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Рафаел (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Рафаел, Камино а ел Сауз (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Рафаел (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Рафаел (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Рафаел (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Рафаел, Дос Ерманос (Грал. Тревињо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Рафаел (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Рафаел (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Рафаел (Косолапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Рафаел (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Рафаел (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Рафаел (Сан Хосе Ајукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Рафаел (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Рафаел (Сан Хуан Лачао), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Рафаел (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Рафаел (Коскатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Рафаел (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Рафаел (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Рафаел, Лос Гатос (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Рафаел (Изукар де Матаморос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Рафаел, Ла Палма (Сан Пабло Аникано), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Рафаел (Тенампулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Рафаел (Венустијано Каранза, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Рафаел (Закапоастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Рафаел (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Рафаел (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Рафаел (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Рафаел (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Рафаел (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Сан Рафаел (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Рафаел (Армадиљо де лос Инфанте), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Рафаел (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Рафаел (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Рафаел (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Рафаел (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Рафаел (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Рафаел (Салинас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Рафаел, Ел Наранхо (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Рафаел (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Рафаел (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Рафаел, Лоте Куатро (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Рафаел, Лоте Сијете (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Рафаел, Лоте Уно (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Рафаел (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Рафаел, Лос Дуарте (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Рафаел (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Рафаел, Сан Хоакин (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Рафаел (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Рафаел (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Рафаел (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Рафаел (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Рафаел, Охо де Агва де ла Вијеха (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Рафаел (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Рафаел (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Рафаел, Емпаке (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Рафаел (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Рафаел (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Рафаел, Хенерал Мигел Ваље Давалос (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Рафаел (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Рафаел (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Рафаел (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Рафаел (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Рафаел (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Рафаел (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Рафаел (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Рафаел (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Рафаел (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Рафаел (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Рафаел (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Рафаел (Пуерто Пењаско), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Рафаел (Рајон), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Рафаел (Тринчерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Рафаел (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Рафаел (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Рафаел (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Рафаел (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Рафаел (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Рафаел, Ел Пухидо (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Рафаел, Хуан Монтес (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Рафаел (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Рафаел (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Рафаел (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Рафаел (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Рафаел (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Рафаел (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Рафаел (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Рафаел (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Рафаел (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Рафаел (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Рафаел (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Рафаел (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Рафаел (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Рафаел (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Рафаел, Ранчо (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Рафаел, Ранчо (Сан Хосе Теакалко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Рафаел (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рафаел (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рафаел (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рафаел (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рафаел (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рафаел (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рафаел (Којутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рафаел (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рафаел (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рафаел (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рафаел (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рафаел (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рафаел (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рафаел (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рафаел (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рафаел (Пануко, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рафаел (Сан Андрес Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рафаел (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рафаел (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рафаел (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рафаел (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рафаел (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рафаел (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рафаел (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рафаел (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рафаел (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рафаел, Ла Транка дел Перо (Јанга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рафаел (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Општина Сан Рафаел (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рафаел (Сан Рафаел, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Рафаел (Конкал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Рафаел (Маскану), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Рафаел (Панаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Рафаел (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Рафаел (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Рафаел (Јаскаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сан Рафаел (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Рафаел (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Рафаел, Хавијер Агилар (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Рафаел, Бенхамин де Сантијаго (Хенерал Енрике Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Рафаел (Хенерал Панфило Натера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Рафаел (Уануско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Рафаел (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Рафаел (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Рафаел, Хосе Марија Морелос (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Рафаел (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Рафаел, Саул Акуња (Морелос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Рафаел (Пануко, Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Рафаел, Омеро Кињонес (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Рафаел (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Рафаел (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Рафаел (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Рафаел (Санта Марија де ла Паз), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику